Arachnopulmonata es un clado de arácnidos que incluye al clado Tetrapulmonata junto con los órdenes Palpigradi y Scorpiones. Esta basado en varios análisis moleculares que lo respaldan, así como la presencia de pulmones en libro lo que parece indicar un ancestro común. 

Entre sus representantes más conocidos se destacan las arañas y los escorpiones, junto con otros grupos de arácnidos poco frecuentes o poco conocidos. Otros análisis estrictamente morfológicos relacionaron a los escorpiones con los Solifugae, Opiliones y Ricinulei. Sin embargo la monofilia de este clado no solo esta respaldada molecularmente, sino también por la presencia de pulmones libro, los otros órdenes no poseen pulmones en libro, por ello muchos especialistas prefieren apoyar esta agrupación actualmente. Los Solifugae, Opiliones y Ricinulei estarían más emparentados con los ácaros según los análisis moleculares.

Filogenia 

Se ha propuesto la siguiente filogenia para los arácnidos pulmonados y otros grupos de arácnidos según un análisis molecular reciente (2019):

Clasificación 

Incluye los siguientes órdenes y clados:

 Scorpiones
 Palpigradi
 Tetrapulmonata
 Araneae
 Pedipalpi
 Amblypygi
 Uropygi
 Schizomida

Imágenes

Referencias 

Arachnida